Paul Aubry peut désigner :
 Paul Aubry (1858-1899), médecin français ;
 Paul Aubry (1902-1998), homme politique français.